Mank (gemeente)
 Mank (rivier)
 Mankheid
 Mank (film), een Amerikaanse film uit 2020